Евклідів простір
 Псевдоевклідів простір
 Простір Маньківського (метрична геометрія)
 Геометрія Лобачевського
 Простір Лобачевського
 Ріманова геометрія
 Фінслерова геометрія
 Геометрія Рімана — Картана

Див. також 
 Метрика простору-часу в ЗТВ
 Геометрія двовимірного простору
 Кривина простору-часу
 Просторова форма
 Гіперповерхні
 Всесвіт Фрідмана
 Сакральна геометрія

 Розмірність простору